

Bandeirante est une municipalité de l'État de Mato Grosso do Sul
 Bandeirante est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Un bandeirante était un des aventuriers qui pénétrèrent le Brésil au , notamment la partie qui correspond aujourd'hui à l'État de São Paulo
 L’Embraer EMB 110 Bandeirante est un avion construit par la firme brésilienne Embraer

Voir aussi
 Bandeirantes pour d'autres municipalités.